Norsk Bridgeforbund er det nationale bridgeforbund i Norge. Forbundet blev stiftet i 1932 og er medlem af World Bridge Federation (WBF). Den nuværende formand er Kari-Anne Opsal, som har siddet på posten siden 2016. Hovedsædet ligger i Oslo.

Foruden formanden, ledes organisationen af næstformanden Astrid Lybæk og generalsekretæren Allan Livgård.

Formænd

Eksterne henvisninger 
 

Bridgeforbund
Bridgeforbund